Setge d'Arle (425), episodi bèl·lic entre els visigots als romans durant l'etapa del Baix Imperi
 Setge d'Arle (430), segon intent de setge al que els visigots van intentar sotmetre a la ciutat d'Arle 
 Setge d'Arle (508), combat entre merovingis i burgundis que pretenien ocupar la Provença, i els visigots del Regne de Tolosa 
 Setge d'Arle (510), combat entre merovingis i burgundis que pretenien ocupar la Provença, i el Regne dels Ostrogots